Piaśnica – rzeka w województwie pomorskim
 Piaśnica – struga w województwie wielkopolskim
 Piaśnica – osada w województwie lubuskim
 Piaśnica – dawna osada w województwie pomorskim
 Piaśnica – miejsce zbrodni hitlerowskich

Zobacz też 
 Mała Piaśnica – wieś w województwie pomorskim
 Wielka Piaśnica – wieś w województwie pomorskim